Giovanni Mazzoni (1848-1918) – politico italiano
 Giovanni Mazzoni (1886-1941) – presbitero e militare italiano, morto sul fronte russo
 Giovanni Mazzoni (1904-...) – calciatore italiano, centrocampista del Parma
 Giovanni Mazzoni (1903-...) – calciatore italiano, attaccante del Prato e del Bologna